Gamelin ist der Name folgender Personen:

 Gamelin (Bischof) († 1271), schottischer Geistlicher und Minister, Bischof von St Andrews
 Émilie Gamelin (1800–1851), Ordensgründerin der Sœurs de la charité de la Providence, Jungfrau
 Guillaume Gamelin Gaucher (1810–1885), kanadischer Politiker
 Jacques Gamelin (1738–1803), französischer Maler
 Maurice Gamelin (1872–1958), französischer General im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Theodore Gamelin, US-amerikanischer Mathematiker